

Чандлер — місто, штат Аризона
 Чандлер — місто, штат Індіана
 Чандлер — місто, штат Міннесота
 Чандлер — місто, штат Оклахома
 Чандлер — місто, штат Техас